Nell'edizione della FA Cup del 2013-2014, nel turno extra preliminare partecipano le squadre del 9º e 10º livello della Piramide del calcio inglese, rispettivamente 281 e 89 squadre. Il passaggio del turno viene premiato con £1.500 come pubblicato ufficialmente nel sito della F.A.

Turni FA Cup 2013-2014

Note

Collegamenti esterni

2013-2014 0